El nombre Lido puede referirse a:
 Lido, sinónimo de playa en italiano. Sólo aplica a la parte de la playa con un establecimiento que alquila tumbonas y sombrillas además de ofrecer comidas y bebidas. 
 Lido de Venecia, formación geológica arenosa alargada que forma la laguna de Venecia.
 Lido, célebre cabaret de París.
 Lido, escuela de circo en Toulouse.
 Lido, empresa panificadora salvadoreña.

Personajes 
 Lido, mitológico rey de Lidia.
 Lido, pintor griego de cerámicas.
 Lido, rapero noruego.